Bandera signifie drapeau en espagnol.

Patronyme 

 Andréi Bandera (1971-), auteur, compositeur et interprète russe de chansons
 François Bandera (né en 1957), footballeur français
 Jean Victor Bandera (né en 1934), footballeur français
 Stepan Bandera (1909-1959), homme politique ukrainien

Toponyme 

 Bandera, une ville de la province de Santiago del Estero, en Argentine ;
 Bandera, une ville du Texas ; 
 le comté de Bandera au Texas.

Autres 
 La Bandera, un film de Julien Duvivier sorti en 1935
 Bandera Jeanne d'Arc

Tauromachie 
 la Bandera est une passe de muleta